41. Sinfonie steht für:

 41. Sinfonie (Haydn)
 41. Sinfonie (Mozart)

Siehe auch:
 Liste von Sinfonien